Diese Liste der Wolffs-Revier-Episoden enthält alle Episoden der deutschen Krimiserie Wolffs Revier, sortiert nach der deutschen Erstausstrahlung, welche auf dem Free-TV-Sender Sat.1 erfolgte. Zwischen 1992 und 2006 entstanden 173 Folgen in 13 Staffeln. Die Folgen dauerten, wenn nicht anders angegeben 45 Minuten. 2012 entstand ein 90-Minütiger Film, der zur Fortsetzung gedacht war.

Übersicht

Staffel 1

Staffel 2

Staffel 3

Staffel 4

Staffel 5

Staffel 6

Staffel 7

Staffel 8

Staffel 9

Staffel 10

Staffel 11

Staffel 12

Staffel 13

Film

Weblinks 
 
 Episodenliste bei Fernsehserien.de

wolffsrevier